Kasuga steht für:
 Kasuga (jap. 春日市, -shi), Stadt in der japanischen Präfektur Fukuoka
 Kasuga (Hyōgo), ehemalige Stadt in der japanischen Präfektur Hyōgo
 Kasuga (Gifu), ehemaliges Dorf in der japanischen Präfektur Gifu
 Kasuga-Taisha (jap. 春日大社), Shintō-Schrein in der japanischen Präfektur Nara
 Kasuga (Schiff, 1862), japanisches Kriegsschiff
 Kasuga (Schiff, 1904), japanischer Panzerkreuzer

Kasuga ist der Familienname folgender Personen:
 Kasuga Ikkō (1910–1989), japanischer Politiker
 Hachiro Kasuga (1924–1991), japanischer Sänger
 Kasuga no Tsubone (1579–1643), japanische Amme und Adoptivmutter von Hotta Masatoshi